Janov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca

Janov, città del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Janov, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Janov, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Janov, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Janov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Janov nad Nisou, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec

Slovacchia

Janov, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione

Altri progetti